Скидельский — фамилия и прилагательное, образованные от названия города Скидель Гродненской области Белоруссии.

Фамилия 
 лорд Роберт Скидельский (род. 1939) — британский экономист русско-еврейского происхождения, член палаты лордов. 
 Скидельский, Семён Яковлевич (1904—1948) — британский писатель и профессиональный игрок в бридж, дядя Роберта Скидельского. 
 Ансамбль доходных домов Л. Скидельского — объект культурного наследия во Владивостоке.

Прилагательное 
 Скидельский район
 Скидельский сельсовет
 Скидельский сахарный комбинат
 Агрокомбинат «Скидельский»

Другое 
 Скидельское восстание — в 1939 году в городе Скидель в поддержку наступающей Красной армии.
 Скидельская — популярный в Белоруссии сорт груш, близкий или аналогичный сорту Комис (Декане дю Комис, Комисовке).